Dvacátý pátý ročník Superpoháru UEFA byl odehrán na Monackém stadionu Stade Louis II., kde se pravidelně hrál pravidelně již od roku 1998. Ve vzájemném zápase se střetli 25. srpna 2000 vítěz Ligy mistrů UEFA v ročníku 1999/2000 – Real Madrid – a vítěz Poháru UEFA ve stejném ročníku – Galatasaray SK.

Zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v Evropě v roce 2000
Zápasy Realu Madrid
Zápasy Galatasaraye Istanbul